USP est un sigle qui peut signifier :

Culture et société 
 
 , Suva (Fidji)
 Union suisse des paysans

Santé 
 Unité de soins palliatifs

Économie 
 Unique Selling Proposition, terme anglophone désignant la promesse en théorie du marketing

Sciences et techniques 
 Universal Storage Platform, une gamme de baies de stockage informatique de la société Hitachi
 Ultraspiracle (usp), une protéine
 Universal Selbstlade Pistole, un pistolet semi-automatique universel créé par la firme allemande Heckler & Koch

Sport 
 Union Sigean-Port-la-Nouvelle, club de rugby à XV français